Белёвский, Василий:
 Белёвский, Василий Васильевич (ум. после 1492) — верховский удельный князь.
 Белёвский, Василий Михайлович (ум. после 1459) — верховский удельный князь.